East West Line (Singapore), een metrolijn in Singapore
 East West Corridor, een toekomstige spoorlijn in Hongkong